Stati Uniti d'America
 Pearl City – census-designated place della Contea di Honolulu, Hawaii
 Pearl City – villaggio della Contea di Stephenson, Illinois
 Pearl City – comunità non incorporata del Texas